Аль-Мустаді (1142—1180) — 33-й володар Багдадського халіфату в 1170—1180 роках.
 Мулай аль-Мустаді (? — 1759) — 8-й султан Марокко з династії Алауїтів в 1738—1740, 1742—1743, 1747—1748 роках.